Soli, kemijski spojevi s ionskom vezom građeni od kationa i kiselinskog ostatka
 Kuhinjska sol, natrijev klorid
 Morska sol, sol koja se dobiva postupkom isparavanja morske vode
 Kamena sol, morska sol nastala prije nekoliko milijuna godina zbog sušenja velikih oceana.
 Soli (Bosna), povijesni naziv za župu i kraj oko Tuzle, BiH
 Soli (narod), pleme u Zambiji
 Gornje Soli, naselje u Bosni i Hercegovini
 Donje Soli, naselje u Bosni i Hercegovini
 Banovina Soli, povijesna banovina u Bosni i Hercegovini
 Usora i Soli, povijesna banovina u Bosni i Hercegovini
 Velika župa Usora-Soli
 Hrvatska zajednica Soli
 Radio Soli
 Soli (općina)